Бобрышев:

 Бобрышев, Валентин Сергеевич (1945—2022) — российский военачальник, генерал армии.
 Бобрышев, Евгений Евгеньевич (род. 1987) — российский мотогонщик.